Ти́ина Ю́лкунен (, урожд. Ти́ина Ка́утонен, ; ) — финская кёрлингистка.

Десятикратная , чемпионка Европы среди смешанных команд (2005).

Достижения 
 : золото (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2005).
 : золото (2005), серебро (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1996 году в возрасте 25 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Финляндии по кёрлингу